Рибейран-ду-Ларгу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. Составная часть мезорегиона Юго-центральная часть штата Баия. Входит в экономико-статистический  микрорегион Итапетинга. Население составляет 18 492 человека на 2006 год. Занимает площадь 1 222,153 км². Плотность населения — 15,1 чел./км².

История 
Город основан 23 марта 1989 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 39.742.024,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.334,06 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,568 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Баия